Steinitz ist:

 ein Gemeindeteil der Stadt Drebkau, Brandenburg, siehe Steinitz (Drebkau)
 ein Ortsteil der Stadt Jerichow, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, siehe Steinitz (Jerichow)
 ein Ortsteil der Gemeinde Lohsa, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Steinitz (Lohsa)
 ein Ortsteil der Stadt Salzwedel, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, siehe Steinitz (Salzwedel)
 der deutsche Name von Ždánice, Okres Hodonín, Tschechien

Steinitz ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Steinitz (* 1967), österreichischer Dirigent
 Claudia Steinitz (* 1961), deutsche Übersetzerin
 Ernst Steinitz (1871–1928), deutscher Mathematiker
 Ernst Steinitz (Mediziner) (1881–1942), deutscher Arzt und Kunstsammler
 Franziska Steinitz (1875–1942), deutsche Romanistin und Übersetzerin
 Georg Steinitz (* 1937), österreichischer Moderator, Schauspieler und Humorist
 Hans Steinitz (1912–1993), deutsch-jüdischer Journalist und Autor
 Heinrich Steinitz (1879–1942), österreichischer Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Heinz Steinitz (1909–1971), israelischer Meeresbiologe und Ichthyologe deutsch-jüdischer Abstammung
 Käte Steinitz (1889–1975), deutsche, später US-amerikanische Malerin, Kunstkritikerin, Bibliothekarin und Lehrerin
 Klaus Steinitz (* 1932), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Lisl Steinitz (1912–1991), österreichische Sängerin und Schauspielerin
 Margaret Steinitz (* 1951), britische Chorsängerin und künstlerische Leiterin der London Bach Society
 Marie von Moser-Steinitz (1847–1911), Sopranistin
 Otto Steinitz (1886–1964), deutscher Ingenieur, Erfinder und Patentanwalt
 Paul Steinitz (1909–1988), einer der Pioniere der Historischen Aufführungspraxis
 Regina Steinitz (* 1930), deutsche Überlebende des Holocaust
 Renate Steinitz (1936–2019), deutsche Linguistin und Autorin
 Wilhelm Steinitz (1836–1900), österreichisch-US-amerikanischer Schachweltmeister
 Wolfgang Steinitz (1905–1967), deutscher Linguist und Volkskundler
 Yuval Steinitz (* 1958), israelischer Philosoph und Politiker

Siehe auch:
 Satz von Steinitz